Кра́сная Поля́на () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Берликского сельского округа. Код КАТО — 116438100.

География 
Село расположено в южной части района, вдоль реки Сыркырама, в 37 км на юг от центра района села Балкашино.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Енбек,
 ул. Тауелсиздиктин 25 жылдыгы.

Ближайшие населённые пункты 

 село Петриковка в 3 км и село Арбузинка в 4 км на западе,
 село Богородка в 7 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 626 человек (из них чеченцев 54%, русских 29%).

В 1999 году население села составляло 545 человек (286 мужчин и 259 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 570 человек (304 мужчины и 266 женщин).

Большая часть населения составляют чеченцы.

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района